Эдвард Альберт «Эдди» Стюарт (; 12 мая 1931 — 4 ноября 2014) — южноафриканский футболист, играл на позиции защитника. Он провёл 322 матча за английский «Вулверхэмптон Уондерерс» между 1951 и 1962 годом, выиграв три чемпионских титула и кубок Англии по футболу. Он также играл за «Сток Сити», «Транмир Роверс» и «Стокпорт Каунти».

Биография 

Начал свою профессиональную карьеру с «Рейнджерс Йоханнесбург», с которым выиграл кубок ЮАР по футболу. Затем в январе 1951 года он перешёл в клуб английского Первого дивизиона «Вулверхэмптон Уондерерс». Проведя некоторое время в запасе, он дебютировал 15 апреля 1952 года, забив единственный гол своей команды в дерби с «Вест Бромвич Альбион», итоговый счёт — 4:1. Во время визита на родину Стюарт заразился тропической болезнью и был госпитализирован, это вывело его из строя на год. Он вернулся в первую команду в последние месяцы 1953/54 сезона, в котором «волки» выиграли своё первое в истории чемпионство. Он оставался основным игроком команды до конца десятилетия, выиграв ещё два чемпионских титула, и став в 1959 году капитаном клуба после ухода со спорта Билли Райта.

Летом 1962 года Стюарт присоединился к «Сток Сити» за £ 8000. В свой первый сезон с клубом он выиграл Второй дивизион 1962/63 и таким образом вернулся в высшую лигу. Он сыграл 30 матчей за «Сток» в 1963/64 сезоне, а команда сумела остаться в элите. В 1964 году он перешёл в «Транмир Роверс» за £ 4000, а затем играл в «Стокпорт Каунти», с которым выиграл Четвёртый дивизион. Затем он получил небольшой опыт тренерской деятельности, став в 1968 году играющим тренером «Вустер Сити». В декабре 1971 года он покинул клуб, завершив карьеру, после чего открыл сеть парикмахерских в районе Вулвергемптона.

Стюарт умер 4 ноября 2014 года в Рексеме, Уэльс, в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Достижения 
«Вулверхэмптон Уондерерс»
 Первый дивизион: 1953/54, 1957/58, 1958/59
 Кубок Англии: 1960

«Сток Сити»
 Второй дивизион: 1962/63

«Стокпорт Каунти»
 Четвёртый дивизион: 1966/67

Примечания

Ссылки 
 Eddie Stuart stats at Neil Brown stat site

Футболисты ЮАР
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Вустер Сити»
Футбольные тренеры ЮАР